Gulyás steht für:

 eine ungarische Suppe (Gulaschsuppe), von dem sich das Ragout namens Gulasch ableitet

Gulyás oder Gulyas ist der Familienname folgender Personen:

 Balázs Gulyás (* 1956), ungarischer Neurobiologe
 Erzsébet Gulyás-Köteles (1924–2019), ungarische Turnerin
 Géza Gulyás (1931–2014), ungarischer Fußballspieler

 Márta Gulyás (* 1953), ungarische Konzert-Pianistin und Hochschullehrerin
 Péter Gulyás (* 1984), ungarischer Handballspieler
 Rick Gulyas (* 1952), kanadischer Skispringer
 Róbert Gulyás (* 1974), ungarischer Basketballspieler

Siehe auch: 
 Gulasch